Grafenberg (Landkreis Reutlingen), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Düsseldorf-Grafenberg, een wijk in de Duitse stad Düsseldorf
Straning-Grafenberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Zie ook
Gräfenberg, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren